William Bridge ist der Name folgender Personen:

* William Bridge (Geistlicher) (um 1600–1670), englischer Geistlicher 
 William H. Bridge (* um 1928), US-amerikanischer Informatiker